Пётр Шафранов:
 Шафранов, Пётр Григорьевич (1901—1972) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Шафранов, Пётр Александрович (1859—?) — русский историк, заведующий архивом министерства земледелия и государственных имуществ.
 Примечания